

Міллнокет — місто, штат Мен
 Міллнокет — переписна місцевість, штат Мен